Tormented (1960), een film uit 1960.
Tormented (2009), een film uit 2009.
Tormented (Abscess), een album van de band Abscess.
Tormented (Staind), een album van de metalgroep Staind.